Стеванович — слов'янське прізвище.

Відомі носії:

 Горан Стеванович (1966) — сербський футболіст і тренер
 Далибор Стеванович (1984) — словенський футболіст
 Неманья Стеванович (1992) — сербський футболіст
 Синиша Стеванович (1989) — сербський футболіст

Слов'янські прізвища